Hiendl ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Maria Hiendl (1737–1796), deutscher Ordensgeistlicher, Abt von Oberalteich
 Joseph Hiendl (1887–1960), deutscher Orgelbauer 
 Klaus Hiendl (1944–2006), deutscher Möbelunternehmer

Hiendl steht für:
 Hiendl (Möbelhaus), deutsche Möbelhauskette